

Acronimi 

 ENIS – European Network of Innovative Schools

Onomastica 

 Enis – forma turca e bosniaca del nome proprio di persona arabo Anis

Persone 

 Curtis Enis – giocatore di football americano statunitense
 Shalonda Enis – cestista statunitense